Teutoburgia steht für:

Zeche Teutoburgia, ein ehemaliges Steinkohlen-Bergwerk in Herne
die zugehörige Zechensiedlung Siedlung Teutoburgia